Câmpulung reprezintă:

Numele a două orașe din România:
 Câmpulung  Muscel, în județul Argeș
 Câmpulung Moldovenesc, în județul Suceava
 
Numele unor sate:
 Câmpulung la Tisa , în județul Maramureș, reședința comunei cu același nume
 Câmpulung Rusesc în Bucovina de Nord.

Numele unor depresiuni:
Depresiunea Câmpulung (Moldovenesc)
Depresiunea Câmpulung (Muscel)

Vezi și 
 Câmp (dezambiguizare)
 Câmpu (dezambiguizare)
 Câmpia (dezambiguizare)
 Câmpeni (dezambiguizare)
 Câmpu Mare (dezambiguizare)

Toponime românești